Mikael Nilsson kan avse:

 Mikael Nilsson (fotbollsspelare född 1968) – fotbollsspelare
 Mikael Nilsson (fotbollsspelare född 1978) – fotbollsspelare
 Mikael Nilsson (bandyspelare)
 Mikael Nilsson (piratpartist)
 Mikael Nilsson (roadracingförare)
 Mikael Nilsson (pistolskytt) (född 1977) – pistolskytt
 Mikael Nilsson (historiker)
 Mikael Nilsson (forskare) professor vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset
 Michael Nilsson (född 1961), militär